Elkán György (1934–2011) orvos
 Elkán György (1937–) építész